Вѝтолд Ма̀нчак () е полски езиковед, професор, специалист в областта на романското, славянското и общото езикознание, дългогодишен преподавател по романска филология в Ягелонския университет (1954 – 2003), гост-професор в Сорбоната (1974 – 1975) и Гисенския университет (1992), член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките.

Трудове 
 Gramatyka francuska (1960)
 Polska fonetyka i morfologia historyczna (1965)
 Gramatyka hiszpańska (1966)
 Z zagadnień językoznawstwa ogólnego (1970)
 Fonética y morfología histórica del español (1976)
 Le latin classique, langue romane commune (1977)
 Praojczyzna Słowian (1981)
 De la préhistoire des peuples indo-européens (1992)
 Problemy językoznawstwa ogólnego (1996)
 Wieża Babel (1999)
 O pochodzeniu i dialekcie Kaszubów (2002)
 Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego (2004)

Бележки

Външни препратки 
 Специално издание на списание „LingVaria“ посветено на проф. Витолд Манчак 

Полски езиковеди
Полски слависти
Романисти (филология)
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели в Парижкия университет
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Полската академия на науките
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище